Соревнования по регби-7 на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 8 августа у женщин и с 9 по 11 у мужчин. Спортсмены разыграли два комплекта медалей. И у мужчин, и у женщин в олимпийском турнире выступили по 12 сборных. Соревнования прошли на стадионе в Деодору.

9 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене 81 голосом против 8 было решено включить регби-7 в программу Олимпийских игр 2016 года. Последний раз регби в программе Олимпийских игр присутствовало в 1924 году, когда в Париже были проведены соревнования по классической разновидности регби.

Мужская сборная Фиджи, выиграв золото, принесла своей стране первую олимпийскую медаль во всех видах спорта.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Регби-7 на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016